Юго-Восточная Анатолия () — один из 7 географических (статистических) регионов Турецкой Республики. 

Включает 9 илов (провинций). На юге граничит с Сирией и с Ираком (с Южным Курдистаном). В основном населен регион курдами и арабами.

Состав 
В регион входят следующие илы (провинции):
 Адыяман;
 Батман;
 Диярбакыр;
 Газиантеп;
 Килис;
 Мардин;
 Шанлыурфа;
 Сиирт;
 Ширнак;

Население 
Численность населения региона по состоянию на 1 января 2014 года составляет 8 096 352 человек, что значительно ниже, чем в 2011 году (в 2011 — 9 118 920 г.).

Этнический состав 
Большинство населения региона составляют курды, удельный вес которых превышает 64,1% от всего населения региона или более 5,8 млн. человек, включая курдов-заза, населяющих здесь преимущественно илы Диярбакыр (восток), Шанлыурфа (север), Адыяман (восток) и другие. В приграничных с Сирией илах проживают также арабы (илы Шанлыурфа, Мардин, Батман, Сиирт, Ширнак и др.) и юрюки (илы Газиантеп, Килис, Шанлыурфа). Турки преобладают в западных илах региона: Газиантеп, Килис и Адыяман, значительно присутствуя также в илах Шанлыурфа и Диярбакыр.

До начала XX века на этих территориях присутствовали крупные общины сирийских христиан, курдов-езидов и армян. Так, в конце XIX века население региона достигала более полмиллиона человек, из которых 47 — 62% были курдами, 18 — 24% ассирийцами и халдеями, 9 — 12 армянами, 6 — 9 арабами и 5 — 8% людей, происходивших из тюркских племен.

Примечания 

Регионы Турции